USS Illinois — кораблі ВМС США, названі на честь штату Іллінойс.

 USS Illinois (1864) — гвинтовий шлюп, закладений у 1864 році. Будівництво не було завершене, розібраний у 1872 році.
 USS Illinois (BB-7) — броненосець однойменного типу. Збудований у 1901 році. У 1941 році перейменований на «Prairie State». Зданий на злам у 1956 році.
 USS Illinois (BB-65) — лінійний корабель типу «Монтана». Закладений у 1942 році, але будівництво скасоване у 1945 році.
 USS Illinois (SSN-786) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2016 році. Станом на 2018 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни